Натуральне число 130
 130 рік до нашої ери
 130 рік нашої ери